

W Polsce 
 Rokity – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Czarna Dąbrówka
 Rokity – dawna gromada
 Rokity – dawna gmina wiejska
 Rokity – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Kozielice

Inne 
 Rokity – dawna wieś na Białorusi, w sielsowiecie Kuropole, rejonie postawskim, obwodzie witebskim

Zobacz też 
 Rokitki, Rokitno, Rokitów

Linki zewnętrzne